L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 21 au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le  mondial Roger Federer, finaliste de l'édition précédente, est éliminé par le Français Gilles Simon dès son entrée en lice, en trois manches.

Novak Djokovic,  mondial et tenant du titre, est quant à lui éliminé en quart de finale par le Britannique Andy Murray, en deux sets.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Nicolas Kiefer. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  au Canada, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2008) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Tennis masculin en 2008
Sport au Canada en 2008
Tennis en juillet 2008